Kyocera Stadion, het stadion van voetbalclub ADO Den Haag in het Forepark
Forepark (wijk in Den Haag)
Forepark (bedrijventerrein), een bedrijventerrein in Leidschendam
Forepark (metro- en sneltramhalte), een station van RandstadRail in Den Haag